La Coppa della Germania Est 1956 fu la sesta edizione della competizione.

1º turno di qualificazione 

^ Wacker abbandona; Stahl passa il turno
^Chemie abbandona; Einheit passa il turno

BSG Wismut Auerbach, BSG Wismut Schneeberg, BSG Stahl Lippendorf d'ufficio al turno successivo

Ripetizione

2º turno di qualificazione

Ripetizione

1º turno 

^Berlin abbandona; Halle avanza

Ripetizioni 

++ Risultato sconosciuto, Schneeberg passa il turno

2º turno 
(18 novembre 1956)

Ripetizione

3º turno 
(25 novembre 1956)

Quarti 
(2 dicembre 1956)

Semifinali 
(9 dicembre 1956)

Ripetizione 
(12 dicembre 1956)

Finale

Campioni

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1956
Coppa della Germania Est